President Bush kan syfta på:

 George H.W. Bush, född 1924, USA:s 41:e president, far till George W. Bush
 George W. Bush, född 1946, USA:s 43:e president, son till George H.W. Bush